Многоисточная — топоним (тип: потамоним) в России

 Многоисточная — река, протекает по территории Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа.
 Многоисточная — река в Чукотском АО, правый приток р.Левый Кайёмраваам.
 Многоисточная — река в Чукотском АО, левый приток р. Чаавваам.
 Многоисточная — река в Чукотском АО, правый приток р.Анадырь.